Појам Мосте може се односити на: 

 Мосте (Жировница), насељено место у општини Жировница, Република Словенија
 Мосте (Коменда), насељено место у општини Коменда, Република Словенија
 Мосте (Љубљана), грдаска четврт Града Љубљане, Република Словенија